Köln – endonimo in lingua tedesca di Colonia (Germania)
 Köln – incrociatore leggero della Kriegsmarine tedesca
 Ford Köln – autovettura prodotta dalla Ford
 Köln – altra denominazione di Cölln, quartiere di Berlino